Тито́в, Тіто́в () — російське прізвище, утворене від особового імені Тит.

Відомі носії 
Титов:
 Титов Василь Полікарпович — російський композитор епохи бароко
 Титов Владислав Андрійович (1934—1987) — український російськомовний письменник.
 Титов Віктор Абросимович (1939—2000) — радянський і російський кінорежисер («Здрастуйте, я ваша тітка!», «Відпустка за свій кошт»), сценарист, актор.
 Титов Володимир Георгійович (*1947) — радянський космонавт, Герой Радянського Союзу (1988), льотчик-космонавт СРСР.
 Титов Геннадій Кирилович (1914—1970-ті) — український радянський художник і педагог.
 Титов Герман Степанович (1935—2000) — радянський космонавт, друга людина в космосі, Герой Радянського Союзу.
 Титов Герман Михайлович (1965) — російський хокеїст.
 Титов Євген Володимирович (1921—2005) — вчений-хімік, доктор хімічних наук, професор.
 Титов Єгор Ілліч (1976) — російський футболіст.
 Титов Микола Петрович (1908—1989) — Герой Радянського Союзу.
 Титов Микола Порфирович (1929—1967), поет і прозаїк родом з Сумщини.
 Титов Михайло Мойсейович (* 1948) — український режисер-мультиплікатор, художник.
 Титов Федір Іванович (1864—1935) — історик церкви, протоієрей, професор Київської духовної академії.
 Титов Юрій Євлампійович (1935) — радянський гімнаст, олімпійський чемпіон.
 Титов Юрій Іванович — голова Харківської обласної ради протягом 1990—1991 років.
Тітов:
 Тітов Михайло Борисович (1928—2020) — радянський і український професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри інфекційних хвороб Львівського медичного інституту (1969—1997). 
 Тітов Михайло Миколайович (нар. 1973) — український підприємець, кримінальний авторитет, прізвисько «Мультик».
 Тітов Нікіта (нар. 1973, м. Йихві, Естонія) — художник, ілюстратор, плакатист, театральний художник, digital-художник. 
 Тітов Юрій Миколайович (1980—2020) — український поет, член Національної спілки письменників України (2000), лауреат літературно-мистецької премії ім. Дмитра Луценка «Осіннє золото».

Див. також 
 Титова
 Тітова
 Тітенко — аналогічне українське прізвище.

Російські прізвища